|}

Die  Schmalspurbahn Zabrežje–Obrenovac–Lajkovac (umgangssprachlich Ćira) war eine 40,4 km lange Schmalspurbahn mit bosnischer Spurweite (760 mm) in Serbien, die vom 16. September 1908 bis 1969 betrieben wurde.

Geschichte 
Der Bau der Schmalspurbahn begann im März 1906. Die Strecke wurde am 16. September 1908 in Betrieb genommen. Am  31. Dezember 1969 wurde die Strecke stillgelegt und 1970 abgebaut.

Anschlüsse 
Der Bahnhof Lajkovac war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Dort traf sich die Strecke mit der Schmalspurbahn Lajkovac–Gornji Milanovac–Čačak und der Schmalspurbahn Mladenovac–Lajkovac–Valjevo.

Bahnhofsgebäude 
Einige der Bahnhofsgebäude sind, von Nord nach Süd auf folgenden Fotos dokumentiert:

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien